Taegeukgi, T'aegŭkki bzw. Taegukgi ist der Name
 der Flagge Südkoreas
 eines südkoreanischen Films, siehe Brotherhood – Wenn Brüder aufeinander schießen müssen